Гупта (деванагари: गुप्त, , романизация Gupta), как фамилия иногда ошибочно передается Гапта:

 Гупта — эра древнеиндийского календаря.
 Гупта — одна из разновидностей индийского письма.
 Государство Гуптов — государство в Индии под началом династии Гупта, существовавшее в период приблизительно с 320 по 550 годы.

Фамилия 
 Гупта, Абхиджит (род. 1989) — индийский шахматист, гроссмейстер (2008).
 Гупта, Нолини Канта (1889—1983) — индийский революционер, филолог, учёный, литературный критик, поэт, философ и мистик.
 Гупта, Рольф Арвинн (род. 1967) — норвежский дирижёр.
 Гупта, Субодх (род. 1964) — индийский художник и скульптор.
 Гупта, Судхир (род. 1958) — голландский и российский предприниматель индийского происхождения.